Osoby o tym nazwisku:
 Charles Drennan – rzymskokatolicki duchowny
 Martin Drennan – rzymskokatolicki duchowny
 Michael Drennan – irlandzki piłkarz